La  coupe de Suisse a commencé le  et s'est terminée le  avec la victoire en finale 1-0 du FC Zurich aux dépens du FC Lugano.

La formule

Clubs participants 
64 équipes participent à la coupe de Suisse, dont les équipes de Super League (9 équipes, le FC Vaduz ne participant pas à la Coupe de Suisse), Challenge League (10 équipes), des équipes de Promotion League (8 équipes),  (11 équipes),  interrégionale (10 équipes),  (11 équipes), et  (5 équipes).

Résultats

Premier tour 
Le premier tour ( de finale) s'est disputé les 15 et 16 août 2015

TT = Tenant du titre

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|15 août 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|16 août 2015

|}

Deuxième tour 
Le deuxième tour ( de finale) se dispute du 18 et 20 septembre 2015.

TT = Tenant du titre

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|18 septembre 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|19 septembre 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|20 septembre 2015

|}

Troisième tour 
Le troisième tour (1/8 de finale) se dispute les 28 et 29 octobre 2015.

TT = Tenant du titre

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|28 octobre 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|29 octobre 2015

|}

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Synthèse

Nombre d'équipes par division et par tour

Tableau final 

() = Tirs au but; ap = Après prolongation

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de Suisse de football 2015-2016

2015-2016
Coupe M
Suisse